Забава се може односити на:

 Забава
 Журка

Филмови 

 Забава (филм из 1968)
 Забава (филм из 1994)